Юзеф Богуш (; 11 сентября 1904, Тернополь — 21 марта 1993, Зиген) — польский , этик, историк медицины, чрезвычайный профессор Collegium Medicum Ягеллонского университета, один из основателей «Освенцимских тетрадей», дважды выдвинутых Сенатом на получение Нобелевской премии мира, соавтор «Этико-деонтологических правил Польского врачебного общества».

Биография 

Родился 11 сентября 1904 года в Тернополе (Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия, ныне Украина) в семье еврейского врача Кароля Биркенфельда.

Высшее медицинское образование получил в 1928 году на медицинском факультете Ягеллонского университета, после чего начал работать в хирургической клинике этого факультета, сначала под руководством профессора Максимилиана Рутковского, а позже — Яна Глятцеля.

Во время Второй мировой войны находился в Варшаве. Работал в отделении нейрохирургии клинической больницы им. Младенца Иисуса Варшавского медицинского университета, заведовал хирургической поликлиникой. Чтобы выжить в течение войны, ему пришлось принять национальность шурина. За участие в Варшавском восстании получил Варшавский повстанческий крест. После войны вернулся в Краковскую медицинскую академию (март 1945), где занимал должность заведующего Первой кафедры и хирургической клиники Ягеллонского университета. В 1953 году назначается «чрезвычайным профессором». Занимал должность заместителя председателя, а в 1966—1968 годах — председателя Главного правления Общества польских хирургов. Был членом многих польских и зарубежных научных обществ. В 1960-х и 1970-х годах совет лечебного факультета подавал ходатайство о присвоении учёного звания «обычного профессора», которое ему так и не было предоставлено. В 1974 году вышел на пенсию.

Научная деятельность 
Был продолжателем краковской школы хирургов щитовидной железы. Интересовался, в частности, и хирургией желудка, кишечника и желчных протоков, а также вопросами хирургии пожилого возраста. Благодаря совершенствованию операционной техники снизил в клинике смертность при операциях на гиперактивной щитовидной железе с уровня 5,3 % в 50-х годах XX века. до уровня 0,8 % в конце 60-х годов. Был в Польше одним из пионеров хирургического лечения рака пищевода и нижнего пищеводного сфинктера, успешно внедрял техники формирования искусственного заднего прохода и решал психологические проблемы оперированных пациентов. Одной из его страстей была история хирургии.

Публикации 
Является автором нескольких учебников для высшей школы и более двухсот научных трудов, опубликованных на родине и за рубежом. Часть работ касалась истории польской хирургии и проблем деонтологии, в частности:
 «Lekarz i jego chorzy» (Врач и его больные),
 «W służbie zdrowia i życia ludzkiego» (На службе здоровью и жизни человека),
 «Profesorowie Wydziału Lekarskiego UJ jako uczeni i żołnierze ruchu oporu»,
 «Sylwetki chirurgów polskich»,
 «Zarys dziejów chirurgii polskiej» (Очерк истории польской хирургии) Инициатором издания этой книги была Историческая комиссия Общества польских хирургов.

Юзеф Богуш писал или редактировал разработки, адресованные медицинским сестрам, например:
 «Chirurgia dla pielęgniarek»,
 «Encyklopedia dla pielęgniarek»

Большие заслуги и как соучредителя и главного редактора «Освенцимских тетрадей» () краковского медицинского журнала «Пшеглёнд лекарски», которые посвящены дотошном документированию событий Второй мировой войны и одновременно поиска путей сближения польского и немецкого народов.

Примечания 

Преподаватели Ягеллонского университета
Участники Варшавского восстания 1944 года